Les , ou  (signifiant « coureurs de mer », en raison d'idées fausses antérieures sur le comportement d'écrémage ; on pense maintenant qu'ils sont des prédateurs terrestres) est un groupe de ptérosaures Azhdarchoidea du Crétacé inférieur au Brésil. Ils sont considérés soit comme une famille distincte au sein du clade Neoazdarchia, étroitement apparenté aux dsungaripteridés ou aux azhdarchidés, soit comme une sous-famille de la famille des Tapejaridae.

Classification 
Les Thalassodromidae ne comprend traditionnellement que deux genres, Thalassodromeus et Tupuxuara, et a été défini pour les inclure ainsi que tous les autres descendants de leur ancêtre commun. La classification des thalassodromidés est controversée. Certaines études, dont une par Lü et ses collègues en 2008, ont montré que les thalassodromidés sont plus étroitement liés aux azhdarchidés qu'aux tapéjaridés, et les ont placés dans leur propre famille (parfois appelée Tupuxuaridae, bien que Thalassodrominae était nommé en premier). Alternativement, ils ont été considérés comme une sous-famille (Thalassodrominae) au sein des Tapejaridae.

Voici trois cladogrammes alternatifs résultant d'études sur les relations des azhdarchoidés. Le premier, présenté par Felipe Pinheiro et ses collègues en 2011, a trouvé les thalassodromidés en tant que sous-groupe au sein des Tapejaridae. Le second, présenté par Lu et ses collègues en 2008, les a trouvés plus proches des Azhdarchidae. Le troisième, présenté par Andres, Clark & Xu, 2014, a également trouvé des thalassodromidés plus proches des azhdarchidae et en tant que groupe sœur des dsungariptéridés.

Plus récemment, les Alanqa et Aerotitan du Crétacé supérieur, généralement considérés comme des azhdarchidés, ont été récupérés sous forme de thalassodromidés, bien que leurs restes soient suffisamment fragmentaires pour que ce jugement ne soit que provisoire.

Liens externes

Notes et références 

Pterodactyloidea
Famille d'archosauromorphes préhistoriques (nom scientifique)
Ptérosaure du Crétacé inférieur
Taxon fossile décrit en 2007